Индульф (Indulf) — германское имя.

 Индульф — остготский военачальник VI века
 Индульф (ум. 962) — король Альбы в 954—962